autentyzm (poezja)
 autentyzm (muzyka)